Mistrzostwa świata weteranów w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców, którzy ukończyli 35 rok życia organizowane regularnie co dwa lata (od 2016 w latach parzystych) przez Światowy Związek Weteranów Lekkiej Atletyki począwszy od roku 1975.

Edycje

Zobacz też 
 Halowe mistrzostwa świata weteranów w lekkoatletyce

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Zawody lekkoatletyczne dla weteranów
Weterani